Kroz Azerbajdžan teku 8400 većih i manjih rijeka. Od tih, 850 rijeka je dulje od 10 km, a 21 rijeka od 100 km. Sveukupna duljina rijeki iznosi oko 45 000 km. Najznačajnije rijeke su Kura i Aras. Sve rijeke imaju kaspijski slijev.

Klasifikacija 
Rijeke u Azerbajdžanu se dijele u tri grupe: 
1. Rijeke koje se slijevaju u Kuru: Akstafa, Alazani, Gurdimančaj, Hačinčaj, Karkarčaj, Kjurokčaj, Tartar, Turiančaj, itd. 
2. Rijeke koje se slijevaju u Aras: Ahurjan, Arpa, Azat, Cav, Hakari, Hrazdan, Vohči, itd. 
3. Rijeke koje se direktno slijevaju u Kaspijsko jezero: Astaračaj, Karačaj, Kudialčaj, Kusarčaj, Pirsagat, Samur, Sumgait, Veljveličaj, Viljaščaj, itd.

Popis rijeka 
Popis rijeka u Azerbajdžanu duljih od 100 km:

Vidi još 
 Vode Azerbajdžana
 Jezera Azerbajdžana
 Zemljopis Azerbajdžana

Vanjske poveznice 

 
Azerbajdžan
Rijeke